La saison 1976-1977 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Berne remporte le cinquième titre de son histoire, le troisième depuis 1974.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase

Poule de promotion

Poule de maintien

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1976-1977
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace